Tønder Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007.

Tønder Kommune opstod ved sammenlægning af:
 Bredebro Kommune
 Højer Kommune
 Løgumkloster Kommune
 Nørre-Rangstrup Kommune (undtagen Bevtoft Sogn)
 Skærbæk Kommune
 Tønder Kommune (1970-2006)

Forligspartierne havde krævet en afstemning om Bevtoft Sogn, og den 12. april 2005 stemte sognet sig med 55,3% mod 43,9% til Haderslev Kommune.

Ved kommunalvalget 15. november 2005 fik kommunalbestyrelsen Venstre-flertal.

Byer

Politik

Kommunalbestyrelsen

Nuværende byråd

Byråd 2018-2022

Borgmestre

Sogne i Kommunen 
Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2010

Se også 
 Kommuner i Danmark efter indbyggertal

Referencer 

 
Kommuner i Region Syddanmark